Змагання з легкої атлетики в семиборстві серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 проходять 12 і 13 серпня на Олімпійському стадіоні Жоао Авеланжа.

Формат змагань 
Змагання з семиборства проводяться лише серед жінок і складаються з семи легкоатлетичних дисциплін. За кожну з дисциплін учасниці отримують очки; чим вище місце посідає спортсменка, тим більше очок вона отримує. Потім ці сім результатів додаються і перемагає учасниця з найвищою сумою.

Рекорди
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Розклад змагань

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Біг на 100 метрів з бар'єрами 
Вітер:забіг 1: -0.2 м/с, забіг 2: +0.3 м/с, забіг 3: -0.3 м/с, забіг 4: 0.0 м/с

Стрибки у висоту

Штовхання ядра

Біг на 200 метрів 
Wind: -0.7, +0.4, +0.0, -0.1 m/s.

Стрибки в довжину

Метання списа

Біг на 800 метрів

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Жінки
Жінки